Adriaan de Groot – scacchista e psicologo olandese
 Boudewijn de Groot – cantautore olandese
 Bram de Groot – ex ciclista su strada olandese
 Donny de Groot – calciatore olandese
 Giovanni Antonio de Groot – pittore italiano
 Huig de Groot, noto come Ugo Grozio – giurista, filosofo, umanista, storico, poeta e politico olandese
 Huug de Groot – calciatore olandese
 Jan de Groot – pittore olandese
 Paul de Groot – politico olandese
 Pieter de Groot – calciatore olandese
 Ron de Groot – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese